Анорексија се може односити на:
 Анорексија нервоза, поремећај у исхрани
 Анорексија, симптом губитка апетита, којем није узрок ситост